Nationale Orde van Verdienste (Frankrijk)
Nationale Orde van Verdienste (Dahomey)
Nationale Orde van Verdienste (Brazilië)
Nationale Orde van Verdienste (Cambodja)